В соревнованиях по футболу среди женщин на летних Олимпийских играх 2020 приняли участие 12 сборных. Перед началом Игр Международный олимпийский комитет расширил заявку на турнир до 22 человек, при этом на матч можно было заявить только 18 человек.

Возраст и клубы игроков указаны на 21 июля 2021 года — первый игровой день олимпийского турнира.


Группа E

Великобритания 

Окончательный состав олимпийской сборной из 22 человек был объявлен 27 мая 2021 года. Перед турниром Карли Телфорд заменила травмированную Карен Бардсли 18 июня 2021 года.

Тренер —  Хеге Риисе

Канада 

Первоначальный состав олимпийской сборной был объявлен 23 июня 2021 года.

Тренер —  Беверли Пристман

Чили 
Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 2 июля 2021 года.

Тренер —  Хосе Летелье

Япония 

Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 18 июля 2021 года.

Тренер —  Асако Такакура

Группа F

Бразилия 

Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 18 июня 2021 года. 2 июля, Адриана выбыла из состава из-за травмы и была заменена на Анджелина.

Тренер —  Пиа Сундхаге

Замбия 

Состав олимпийской сборной был объявлен 2 июля 2021 года.

Тренер —  Брюс Мвапе

Китай 

Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 7 июля 2021 года. 9 июля 2021 года Чэнь Цяочжу заменила Цзинь Кунь.

Тренер —  Цзя Сюцюань

Нидерланды 

Первоначальный состав олимпийской сборной был объявлен 16 июня 2021 года. 20 июля 2021 года Джоэль Смитс заменила Шерида Спице из-за травмы.

Тренер —  Сарина Вигман

Группа G

Австралия 

Состав олимпийской сборной был объявлен 30 июня 2021 года.

Тренер —  Тони Густавссон

Новая Зеландия 

Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 25 июня 2021 года.

Тренер —  Том Серманни

США 

Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 23 июня 2021 года.

Тренер —  Влатко Андоновски

Швеция 

Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 29 июня 2021 года.

Тренер —  Петер Герхардсен

Примечания

Ссылки 
 Олимпийский турнир на сайте FIFA
 Составы на странице Олимпийских игр 2020

2021 год в футболе
Июль 2021 года
Август 2021 года
Футбол на летних Олимпийских играх 2020
Международные соревнования по футболу в Японии